Mannix steht für
 Mannix, US-amerikanische Krimiserie

Mannix ist der Familienname folgender Personen
 Ashleigh Mannix (* 1988), australische Sängerin und Songwriterin
 Brian Mannix (* 1961), australischer Sänger und Schauspieler
 Daniel Mannix (1864–1963), australischer Erzbischof von Melbourne
 Daniel P. Mannix (1911–1997), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 Eddie Mannix (1891–1963), US-amerikanischer Filmstudio-Manager
 Toni Mannix (1906–1983), US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin